Арон Антунеш Корреа (, род. 29 июля 1964) — бразильский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Бразилии 1993 г.

В составе сборной Бразилии участник шахматных олимпиад 1988 и 1990 гг., панамериканского командного чемпионата 1991 г. и командного первенства мира среди студентов 1985 г.

В 1989 и 1995 гг. представлял Бразилию в зональных турнирах.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии А. Корреа в базе Chessgames
 Личная карточка А. Корреа на сайте 365Chess

Шахматисты Бразилии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад